Solidgrün ist die Bezeichnung für verschiedene Teerfarbstoffe:

 Malachitgrün
 Brillantgrün 
 Dinitrosoresorzin